Крус-Бей () — город, расположенный в западной части острова Сент-Джон (Американские Виргинские Острова). Население — 2 743 чел. (по данным на 2000 г.).

Галерея 

Населённые пункты Американских Виргинских Островов